Horvátország
Suhor falu Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Suhor falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Suhor falu Novo mesto községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Suhor pri Dolenjskih Toplicah falu Dolenjske Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Dolnji Suhor pri Metliki falu Metlika községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Gornji Suhor pri Metliki falu Metlika községben, Délkelet-Szlovénia régióban